Вивье:

Топонимы 
 Вивье () — коммуна во французском департаменте Аверон.
 Вивье () — коммуна во французском департаменте Ардеш.
 Вивье () — коммуна во французском департаменте Йонна.
 Вивье () — коммуна во французском департаменте Мозель.
 Вивье — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш

Фамилия 
 Вивье, Гийом Раймон Аман (1763—1813) — французский генерал.
 Вивье, Робер (1894—1989) — бельгийский поэт и прозаик.
 Вивье, Клод (1948—1983) — канадский композитор.
 Вивье, Колетт (1898—1979) — французская писательница.

См. также 
 Вивье-ле-Лавор
 Вивье-сюр-Шьер
 Вивьес ()